Цзюньшань Иньчжэнь (, «серебряные иглы с горы Цзюньшань») — китайский жёлтый чай, знаменитый чай Китая.

Чай собирают на острове Цзюньшань, находящемся в озере Дунтинху, что в провинции Хунань, поэтому слово «Цзюньшань» входит в его название. Вторая часть названия чая связана с тем, что его листья сворачиваются в трубочки, подобные иглам, а сами листья покрыты белыми ворсинками.

Ссылки 
 Цзюньшань Иньчжэнь на сайте "Чайный мастер"
 Цзюньшань Иньчжэнь на сайте "Центр чайных традиций"

Китайский чай
Жёлтый чай